Lars Bystøl (ur. 4 grudnia 1978 w Voss) – norweski skoczek narciarski, trzykrotny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata i złoty medalista mistrzostw świata w lotach.

Przebieg kariery 

Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lars Bystøl pojawił się w sezonie 1998/1999 Pucharu Kontynentalnego. W marcu 2000 w Trondheim po raz pierwszy w karierze przystąpił do kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył 19 stycznia 2002 w Zakopanem, gdzie zajął 24. miejsce. W sezonie 2001/2002 punktował jeszcze dwukrotnie, jednak nie poprawił wyniku osiągniętego na Wielkiej Krokwi i w klasyfikacji tego sezonu zajął 65. miejsce. W lutym 2002 wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką, a wraz z kolegami zajął dziewiąte miejsce w konkursie drużynowym.

W sezonach 2002/2003 i 2003/2004 pięciokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, jednak na podium nie stanął. W klasyfikacji generalnej zajmował odpowiednio 26. i 21. miejsce. W 2003 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie indywidualnie był dwunasty na normalnej skoczni. Na tych samych mistrzostwach wspólnie z Tommym Ingebrigtsenem, Sigurdem Pettersenem i Bjørnem Einarem Romørenem wywalczył brązowy medal. Z kolei w 2004 roku zajął dziesiątce miejsce w 52. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Pierwszy raz na podium zawodów Pucharu Świata stanął w sezonie 2004/2005. Miało to miejsce 11 marca 2005 w Lillehammer, gdzie był trzeci, ustępując tylko Finowi Mattiemu Hautamäkiemu oraz swemu rodakowi Sigurdowi Pettersenowi. W pozostałych konkursach cyklu dziewięciokrotnie plasował się czołowej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej zajął dziesiątce miejsce. Był ponadto czwarty w dziewiątej edycji Turnieju Nordyckiego. W ostatnich zawodach sezonu, 20 marca 2005 w Planicy ustanowił rekord życiowy skacząc 216,5 metra. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie lepiej zaprezentował się w konkursach na dużym obiekcie. W konkursie drużynowym razem z Romørenem, Pettersenem i Roarem Ljøkelsøyem zdobył kolejny brązowy medal. W konkursie indywidualnym zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o brązowy medal z reprezentantem Czech, Jakubem Jandą. Na normalnej skoczni indywidualnie był dziewiąty, a w drużynie dwunasty.

W trzecich zawodach olimpijskiego sezonu 2005/2006 3 grudnia 2005 w Lillehammer zajął trzecie miejsce. Wyprzedzili go tylko Andreas Küttel ze Szwajcarii i Jakub Janda. Następnego dnia był drugi za Czechem. Miesiąc później, 4 stycznia 2006 w Innsbrucku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. W pozostałych konkursach 54. Turnieju Czterech Skoczni zajął 28. miejsce w Oberstdorfie, 20. w Garmisch-Partenkirchen oraz 26. miejsce w Bischofshofen. Dało mu to w efekcie szesnastą pozycję w klasyfikacji końcowej. Kilka dni później wystąpił na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz, podczas których razem z Ljøkelsøyem, Romørenem i Pettersenem zdobył złoty medal w zawodach drużynowych. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie odniósł największy sukces w swojej karierze. W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni po pierwszej serii skoków zajmował szóste miejsce i tracił do prowadzącego Dmitrija Wasiljewa z Rosji cztery punkty. W drugiej kolejce osiągnął 103,5 m, co było drugą odległością konkursu. Dzięki temu awansował na pierwsze miejsce, wyprzedzając Hautamäkiego o 1 punkt i Ljøkelsøy’a o 2 punkty. Na dużej skoczni w drugiej serii awansował z piątej pozycji na trzecią. Zdobył brązowy medal, przegrywając tylko z dwoma Austriakami: Thomasem Morgensternem i Andreasem Koflerem. Ponadto w konkursie drużynowym Norwegowie z Bystølem w składzie zdobyli kolejny brązowy medal. Po powrocie do rywalizacji pucharowej nie stawał już na podium i w klasyfikacji generalnej zajął 13. miejsce.

W sezonie 2006/2007 w trzynastu startach w zawodach Pucharu Świata trzykrotnie zdobywał punkty, za każdym razem zajmując 28. miejsce. Z dorobkiem 9 punktów zajął 76. pozycję w klasyfikacji generalnej. Nie wystąpił na mistrzostwach świata w Sapporo na przełomie lutego i marca 2007. W kolejnym sezonie w zawodach Pucharu Świata pojawił się sześć razy, najlepszy wynik uzyskując 4 marca 2008 w Kuopio, gdzie był siódmy. W klasyfikacji generalnej zajął 37. miejsce. Częściej startował w sezonie 2007/2008 Pucharu Kontynentalnego, gdzie czterokrotnie stawał na podium, z czego trzy konkursy wygrał. W efekcie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W styczniu 2009 został zdyskwalifikowany na 4 miesiące przez Norweską Komisję Antydopingową za używanie środków zawierających pochodne konopi indyjskich. Jeszcze zanim powrócił do międzynarodowej rywalizacji, we wrześniu 2009 postanowił zakończyć sportową karierę.

Na arenie krajowej Lars Bystøl wywalczył złoty medal na normalnej skoczni w 2005 roku, srebrne na dużej w latach 2004 i 2006 oraz brązowe: w 2003 roku na dużej, a w latach 2002 i 2006 na normalnej skoczni.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Bystøla na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Bystøla na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Drużynowo

Starty L. Bystøla na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Våler – 11 marca 2000 (3. miejsce)
  Lahti – 14 grudnia 2002 (3. miejsce)
  Liberec – 21 grudnia 2002 (2. miejsce)
  Lillehammer – 13 grudnia 2003 (1. miejsce)
  Lillehammer – 14 grudnia 2003 (1. miejsce)
  Vikersund – 11 marca 2007 (3. miejsce)
  Zakopane – 2 lutego 2008 (1. miejsce)
  Zakopane – 3 lutego 2008 (1. miejsce)
  Hinterzarten – 10 lutego 2008 (1. miejsce)
  Vikersund – 10 marca 2008 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Trondheim – 24 sierpnia 2003 (1. miejsce)
  Lillehammer – 21 sierpnia 2005 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 
 

Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy sportowcy ukarani za doping
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1978
Skoczkowie narciarscy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Voss